Влади́мир Авде́ев:
 Авдеев, Владимир Борисович (1962—2020) — русский писатель и публицист.
 Авдеев, Владимир Константинович (род. 1941) — советский и российский генерал-лейтенант.